

Toponymie 

 Malfa

Patronymie 

 
 
 Doug LaMalfa
 Giorgio La Malfa
 Ugo La Malfa